Села:
 Білоцерківці — Полтавська область, Пирятинський район
 Білоцерківці — Чернігівська область, Ніжинський район, колишній (до 2020 року) Бобровицький район